Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Brad Drewett 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (campione)
 David Pate (quarti di finale)
 Greg Holmes (secondo turno)
 Libor Pimek (primo turno)

 Ben Testerman (secondo turno)
 Terry Moor (secondo turno)
 Marty Davis (primo turno)
 Mark Dickson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1985